Agyriales es un orden de hongos en la clase Lecanoromycetes.

Referencias

 
Líquenes